«Импера́торский клу́б» () — драма, повествующая о жизни учителя Уильяма Хандерта. Премьера состоялась 22 ноября 2002 года.

Сюжет 

Фильм рассказывает о жизненном пути учителя истории Уильяма Хандерта (Кевин Клайн), где ему приходится столкнуться с непривычными для него повадками молодого человека по имени Седжвик Белл (Эмиль Хирш). Из хулигана он превращается в прилежного ученика — участника конкурса Мистер Юлий Цезарь. Уильям, увидев, что Седжвик жульничает, задаёт ему вопрос, на который у него не могло быть ответа в шпаргалке, так как вопрос не из школьной программы. Но вот спустя 25 лет Седжвик хочет взять реванш, где он опять мошенничает. В очередной раз, заметив это, Уильям не предаёт огласке этот факт, а задаёт вопрос, на который Седжвик не может ответить, так как он отсутствовал на первом уроке, а в учебниках об этом историческом деятеле информации нет. Позже в разговоре между учителем и Седжвиком мистер Хандерт ещё больше разочаровывается в бывшем ученике, понимая, что ему чужды понятия чести, честности и морального принципа.

В ролях

В главных ролях 
 Кевин Клайн — Уильям Хандерт
 Эмбет Девидц — Элизабет
 Эмиль Хирш — Седжвик Белл (в юности)
 Пол Дано — Мартин Блайт (в юности)
 Риши Мехта — Дипак Мехта (в юности)
 Джесси Айзенберг — Луи Масоуди (в юности)

Второстепенные персонажи 
 Роб Морроу — Джеймс Эллерби
 Эдвард Херрманн — директор Вудбридж
 Кейтлин O’Хини — миссис Вудбридж Харрис Юлин — Сенатор Хайрэм Белл Джоэль Гретч — Седжвик Белл (взрослый) Стивен Калп — Мартин Блайт (взрослый) Рахул Кханна — Дипак Мехта (взрослый) Патрик Демпси — Луи Масоуди (взрослый) Габриэль Миллман — Роберт Брюстер Крис Моралес — Юджин Филд Лука Бегини — Копленд Грей Мишель Коппола — Рассел Холл Шон Фредрикс — мистер Харрис Кэтрин O’Салливан — монахиня''

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Майкла Хоффмана
Фильмы США 2002 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы Universal Pictures